È professore universitario presso l'IAE di Poitiers, dove si trova il Master IE, la prima formazione universitaria creata nel 1996 sul tecnopolo Futuroscope. Appartenente agli ufficiali riservisti, è anche laureato presso l'Istituto nazionale di studi superiori di sicurezza e giustizia (INHESJ) di Parigi.

Formazione 
Nicolas Moinet incontra nel 1993 Christian Harbulot che ha appena creato il gabinetto di intelligence economica  INTELCO con il generale Jean Pichot-Duclos nel gruppo Défense Conseil International. Si unisce alla squadra pionieristica e partecipa alla fine della stesura del rapporto Martre, documento con il quale nasce l'intelligence economica in Francia. 

Nel 1997, Nicolas Moinet partecipa alla creazione della Scuola di guerra economica (EGE), diretta da Christian Harbulot. Alla fine dell'avventura di INTELCO, è entrato a far parte della società Atlantic Intelligence per una missione di consulenza nell'ambito della produzione di esplorazione delle filiali del gruppo TOTAL. 

Nel 1999, Nicolas Moinet è entrato a far parte dell'Università di Poitiers come ricercatore-insegnante con il professor Pierre Fayard con il quale consegue la tesi  di dottorato in cui analizzava la battaglia franco-americana scientifica ed economica per la scoperta dell'AIDS e le strategie d'influenza del miliardario George Soros. 

Nei primi anni 2000 porta a termine una ricerca sul leader mondiale nella smart card Gemplus (ora Gemalto) e sulle modalità attraverso le quali la società francese viene acquisita da un fondo di investimento statunitense collegato alla CIA (In Tel-Quel). Sul piano operativo partecipa attivamente alla politica pubblica francese nel contesto dell'intelligence economica a livello nazionale con Alain Juillet. 

Dal 2013 è direttore esecutivo del network italiano Cestudec.

Nicolas Moinet è autore di trenta articoli accademici, 60 articoli su riviste specializzate e ha diretto più di cento conferenze.

Nicolas Moinet e l’Italia 
La importante riflessione di Moinet sulla intelligence economica e sulla sua genesi storica ha trovato modo di concretizzarsi anche in Italia grazie alla traduzione integrale in lingua italiana di un importante saggio di Moinet dal titolo Petite histoire de l’intelligence économique  une innovation à la française curato dal Cestudec(Centro studi strategici Carlo De Cristoforis).

Pubblicazioni
 Les batailles secrètes de la science et de la technologie : Gemplus et autres énigmes, Lavauzelle, Paris, 2004 
 Petite histoire de l'intelligence économique, une innovation "à la française", Harmatann, Paris, 2010
 Intelligence économique S'informer, se protéger, influencer, Pearson, Paris, 2017     
 Les sentiers de la guerre economique, Va Press, Versailles, 2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Blog di Nicolas Moinet presso l'Università di Poiters